Посо́хін — російське прізвище. Відомі носії:

 Посохін Михайло Васильович (1910–1989) — радянський архітектор, головний архітектор Москви (1960–1982).
 Посохін Михайло Гнатович (1909–1980) — радянський сапер, повний кавалер ордена Слави.
 Посохін Михайло Михайлович (*1948) — російський архітектор, син архітектора М. В. Посохіна.
 Посохін Микола Григорович (1940–1992) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1943).

Російські прізвища